Új-Aquitania (franciául Nouvelle-Aquitaine) Franciaország egyik régiója az ország délnyugati részén. 2016. január 1-én hozták létre.
Területe  km², amellyel a legnagyobb régió az országban, népessége 5,8 millió fő (2013), mellyel a 4. legnépesebb a francia régiók közül.
Székhelye Bordeaux.

Kapcsolódó cikkek 
 Aquitania
 Limousin
 Poitou-Charentes

Jegyzetek

Franciaország régiói